Santafeensi – abitanti di Santa Fé (Paraná)
Santafeensi – abitanti di Santa Fé de Goiás
Santafeensi – abitanti di Santa Fé de Minas
Santafeensi – abitanti di Santa Fé do Araguaia